William Miller (1782-1849) – teologo e filosofo statunitense
 William Henry Miller (1789-1848) – politico inglese
 William Hallowes Miller (1801-1880) – mineralogista britannico
 William Miller (1810-1872) – poeta scozzese
 William Henry Harrison Miller (1840-1917) – politico e avvocato statunitense
 William Miller (1864-1945) – storico inglese
 William Miller (1893) – direttore della fotografia
 William Miller (1905) – canottiere statunitense
 William Miller (1947) – canottiere statunitense
 William Miller (1984) – canottiere statunitense
 Bill Miller (1912-2008) – astista statunitense
 Bill Miller (1915-2006) – pianista statunitense
 Bill Miller (1924-1991) – cestista statunitense
 Bill Miller (1927-1997) – wrestler statunitense
 Bill Miller (1930) – giavellottista statunitense
 Willie Miller (1955) – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Bill Miller (1960) – produttore cinematografico australiano
 Billy Miller (1979) – attore statunitense
 William Miller (1996) – attore inglese